Il doppio  dell'Internazionali di Tennis dell'Umbria 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Stefano Ianni e Luca Vanni erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale Marco Cecchinato e Alessio di Mauro 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Martin Fischer /  Philipp Oswald (Campioni)
  Guido Andreozzi /  Renzo Olivo (primo turno)

  Alessandro Motti /  Stéphane Robert (primo turno)
  Alessandro Giannessi /  Matteo Viola (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2012